Femmes d'aujourd'hui peut se rapporter à :
 Femmes d'aujourd'hui, album de la chanteuse française Jeanne Mas sorti en .
 Femmes d'aujourd'hui, hebdomadaire féminin belge publié la première fois le .

Voir aussi